Starburst steht für:

In der Meteorologie eine schwere Fallböe, die meistens bei Gewittern auftritt: Siehe Downburst.
In der Astrophysik Gebiete mit hoher Sternentstehungsrate, Starburstgalaxien, sind Galaxien, in der wesentlich mehr neue Sterne entstehen als für eine Galaxie dieser Größe typisch ist.
Eine britische Boden-Luft-Rakete, die 1993 in den Dienst der britischen Streitkräfte gestellt wurde, siehe Starburst (Rakete)
In der Informatik einen Prototyp des Datenbanksystems DB2 von IBM. 
In der Chemie eine Klasse von Molekülen (z. B. 4,4',4"-tris(N,N-diphenyl-amino) triphenylamine (TDATA)), Starburst-Polymere; auch dendritische Polymere (vgl. Dendrimere)
Radial ausstrahlende Linienartefakte in den rekonstruierten CT-Bildern, die durch metallische Materialien im Messfeld des CTs entstehen. 
Eine 1978–2009 erschienene britische Filmpublikation mit dem Schwerpunkt Science-Fiction, die seit 2011 als Online-Magazin erscheint, siehe Starburst (Magazin)